

Sigle 
 Java Language Specification, riferito al linguaggio JAVA.
 Journal of Libertarian Studies, rivista fondata nel 1972.

Musica 
 JLS, gruppo musicale inglese.
 JLS, album musicale dell'omonimo gruppo.